Harry Watson (ijshockeyer, geboren 1898), Canadees ijshockeyer (1898-1957)
 Harry Watson (wielrenner), Nieuw-Zeelands (1904-1996)
 Harry Watson (acteur), Amerikaans acteur (1921-2001)
 Harry Watson (ijshockeyer, geboren 1923), Canadees ijshockeyer (1923-2002)